Lanesborough kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Lanesborough (ort i Irland), Leinster, An Longfort,

USA 

 Lanesborough, Massachusetts, Berkshire County,

Se även 
 Lanesboro – flera

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar